Miraculos: Buburuza și Motan Noir este un serial pentru adolescenți și adulți japonezo-franco-coreean creat de Thomas Astruc și produs de Jeremy Zag, co-produs de Zagtoon, Method Animation, Toei Animation și SAMG Animation. Acesta a fost difuzat pentru prima dată în Coreea de Sud în septembrie 2015 pe canalul EBS, iar in Franța pe 18 octombrie 2015 pe TF1 în cadrul programului de tineret TFOU. În SUA, este difuzat pe Nickelodeon .

Serialul este difuzat în 190 de țări din întreaga lume. În România este difuzat pe canalul Disney Channel. 

Rezumat:

La lumina zilei, Marinette Dupain-Cheng și Adrien Agreste sunt adolescenți obișnuiți, dar fără ca familia și prietenii lor să știe, cei doi poartă un secret uriaș... folosind puterile unor creaturi magice numite Kwami, se transformă în supereroii Buburuza și Motan Noir. Cu misiunea de a proteja orașul Paris de maleficul Hawk Moth, cei doi trebuie să învețe să facă față noilor lor responsabilități, precum și problemelor obișnuite care implică dragostea, școala, familia și prietenii. Mai presus de toate, trebuie să învețe să-și lase sentimentele romantice deoparte pentru a-și îndeplini datoria, neconștienți de adevăratele identități ale celuilalt.

Rezumat

Personaje

Episoade

Disney Channel
Seriale de animație
Seriale pentru copii